«Обвинительный акт: Суд над Макмартинами» () — телевизионный фильм. Премьера состоялась на канале HBO 20 мая 1995 года.

Сюжет 
Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует об одном из самых долгих и дорогостоящих судебных процессов в истории США. В начале 1980-х в Калифорнии, владельцев частного дошкольного учреждения семью Макмартин обвинили в жестоком обращении и растлении малолетних. Подозреваемые столкнулись с предвзятым отношением — их поместили в общие камеры. Рэй Баки Макмартин получил отказ освобождения под залог и просидел в тюрьме около пяти лет. Дело со стороны обвинения развалилось из-за слабой доказательной базы и противоречивых показаний ключевых свидетелей. В середине следствия оказалось, что первая потерпевшая Кристин Джонсон психически нестабильна, злоупотребляет алкоголем и не может давать показания. Вскоре Джонсон, с показаний которой и началось все дело, нашли мертвой в своём доме. Адвокат обвиняемых Дэнни Дэвис проявил принципиальность, не поддавшись на давление со стороны СМИ. Последней каплей стала скандальная связь между представителем обвинения Ки Макфарлейн и журналистом Уэйном Сатцем, с публикации которого и началось разбирательство. Расследование этого дела и судебные заседания длились около семи лет, в результате в 1990 году все обвинения с семьи Макмартин были сняты.

В ролях 
 Джеймс Вудс — Дэнни Дэвис
 Челси Филд — Кристин Джонсон
 Лолита Давидович — Ки МакФарлан
 Ширли Найт — Пегги Макмартин Бакки
 Мерседес Рул — Лаэль Рубин
 Николлетт Шеридан — Грэйс
 Генри Томас — Рэй Баки

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1995 года
Телефильмы 1995 года
Телефильмы США
Докудрамы
Телефильмы на английском языке
Фильмы о юристах
Фильмы, основанные на реальных событиях
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм